Łubnice (gromada w powiecie buskim)
 Łubnice (gromada w powiecie wieruszowskim) (wieluński/wieruszowski)